Marlatt ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Lester Marlatt (1863–1954), US-amerikanischer Entomologe 
 Daphne Marlatt (Daphne Buckle; * 1942), kanadische Schriftstellerin australischer Herkunft 
 Earl Bowman Marlatt (1892–1976), US-amerikanischer Theologe 
 Gordon Alan Marlatt (1941–2011), US-amerikanischer Psychologe 
 Hamilton Irving Marlatt (1867–1929), US-amerikanischer Maler 
 Harvey Marlatt (* 1948), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Wilson Marlatt (1837–1911), US-amerikanischer Künstler und Vater von Hamilton Irving Marlatt